L'Entente sportive des enfants de Gayant de Douai-(ESEG Douai) est une équipe cycliste française évoluant en Division nationale 2 et basée en Nord-Pas-de-Calais.

Histoire de l'équipe 
Le club est créé en 1963 sous le nom d'Entente sportive des enfants de Gayant de Douai (ESEG Douai) puis s'appelle Entente sportive des enfants de Gayant de Douai-Origine Cycles (ESEG Douai-Origine Cycles) depuis 2015.

ESEG Douai- en 2016

Effectif

Victoires 

|-
|}

Saisons précédentes 

Effectif

Victoires

|-
|24/04/2011 || Paris-Mantes-en-Yvelines ||  || 08 1.2 ||  Pierre Drancourt
|-
|23/08/2011 || Grand Prix des Marbriers ||  || 08 1.2 ||  Pierre Drancourt
|}

Effectif

Victoires
Aucune victoire UCI.

Effectif

Victoires
Aucune victoire UCI.

Effectif

Victoires
Aucune victoire UCI.

Effectif

Victoires
Aucune victoire UCI.

Anciens coureurs 
  Anthony Colin
  David Deroo

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

 

Entente sportive des enfants de Gayant de Douai-Origine Cycles
Sport à Douai
Club sportif fondé en 2002